Con il termine silenziatore si indica un dispositivo atto a ridurre la rumorosità di un macchinario o altro dispositivo producente rumore che può infastidire o che non deve essere udito.

Silenziatore, dispositivo applicato sulle armi da fuoco.
Silenziatore, utilizzato per ridurre i rumori degli scarichi dei motori.
Silenziatore, sequenza di DNA legante fattori di trascrizione

Altri progetti